Jarl Thrugot Ulfsen Fagerskind af Galicien (død omkring 1070) var en dansk jarl og stormand fra Jylland. Thrugot Ulfsen Fagerskind var søn af Ulv Galiciefarer og Bodil Haakonsdatter (en datter af Håkon Eiriksson), tip-oldebarn af Svend Tveskæg, og far til Bodil Thrugotsdatter, Svend Thrugotsen og Astrad Thrugotsen.

Thrugot blev gift med Thorgunna Vagnsdatter, datter af Vagn Åkesson (fra Jomsvikingerne) og Ingeborg Torkelsdatter.

Thrugot blev leder af den danske konge Svend Estridsens hird. Thrugot deltog bl.a. sammen med kongen i slaget udenfor Halmstad i 1062. 
Gennem sin søn Svend blev Thrugot stamfar til en af den tidlige middelalders betydeligste danske adelsslægter, Thrugotsønnerne.

Et andet navn for Thrugot var Thrugot Ulvsson Fagerskinna af Galicien.

Anetavle 

Tjek fødsels- og dødsår
Adel fra Danmark
Thrugotsønnerne
Danskere i 1000-tallet